Addis Abeba – największe miasto i stolica Etiopii
 Addis Abeba – album Maleo Reggae Rockers

Zobacz też 
 Addis Abeba Stadium
 port lotniczy Addis Abeba